Гірничий відвід
 Земельний відвід
 Відвід судді (суду), а також секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача — усунення цих учасників судового процесу від участі у справі за заявою сторони, прокурора (або за власною ініціативою того, хто відводиться — самовідвід) за наявності передбачених процесуальним законом обставин, що викликають сумнів у їх неупередженості.

Посилання 
 Відвід  // 
 Самовідвід  //